Хенри Стјуарт ( или , 7. децембар 1545 – 10. фебруар 1576) био је барон, гроф од Роса и војвода од Албанија и коначно, краљ Шкотске (1565—1567) и супруг краљице Мери Стјуарт, која је од њега била старија 3 године.

Рођен је 7. децембра 1545, у Лидсу, у породици Метју Стјуарта и Маргарете Даглас. Био  је синовац Хенрија Осмог. Краљицу Мери је оженио 29. јула 1565, у Единбургу, и тако је добио титулу краља Шкотске. Годину касније, 19. јуна, Мери је родила дечака наследника - Џејмса I. Међутим, Хенри није био славан у племству, а био је зависан и о алкохолу. Марија се затим почела зближавати са Џејмсом Хепберном, за којег се касније удала и који је спремао заверу против Хенрија, тако што је кућа у којој се Хенри лечио, експлодирала. Сматра се да је Мери била суочена са Хепберновим плановима.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1545.
Умрли 1567.
Шкотски монарси
Династија Стјуарт